Statyba var en litauisk fotbollsklubb från staden Panevėžys i Litauen. Klubben grundades 1962 och har vunnit den inhemska ligan två gånger (1963 och 1968).

Meriter
Klubben var litauiska mästare (2): 1963, 1968.
Silver: 1964
Brons: 1965
Litauiska Cupen 
Finalist: 1967, 1971

Placering tidigare säsonger 
Källa:

Källor 

Statyba
Statyba
Statyba